

Persone 
 Lorenzo Galli (1975) – sciatore e allenatore di sci alpino italiano
 Lorenzo Galli (1998) – ginnasta italiano